L'Allsvenskan désigne des compétitions nationales suédoises par équipes dans plusieurs sports.

Allsvenskan peut désigner : 
 le Championnat de Suède de football ;
 le Championnat de Suède de hockey sur glace D2.